Die Abkürzung CFDA steht für:
 Council of Fashion Designers of America, ein US-amerikanischer Modeverband
 5-Carboxy-fluoresceindiacetat-acetoxymethylester, ein Fluoreszenzfarbstoff
 China Food and Drug Administration, den früheren Namen der chinesischen Regulierungsbehörde für Medizinprodukte, Arzneimittel, Lebensmittel und Kosmetika, jetzt: National Medical Products Administration (NMPA)

CFDA